Malhador kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Malhador (ort), Sergipe, 
 Malhador (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar